Самодуров — фамилия; имеет женскую форму Самодурова.

 Самодуров, Вячеслав Владимирович (род. 1974) — российский артист балета и хореограф.
 Самодуров, Евгений Парфёнович (1925—1945) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Самодуров, Михаил Афанасьевич (1899—1969) — советский инженер, специалист в области тоннелестроения.
 Самодуров, Юрий Вадимович (род. 1951) — российский правозащитник.

 Самодурова, Софья Вячеславовна (род. 2002) — российская фигуристка-одиночница.